L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 2 au  à Tokyo, sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500. David Goffin remporte l'épreuve en simple, Ben McLachlan et Yasutaka Uchiyama celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Gaël Monfils, du Luxembourgeois Gilles Müller et du Sud-Coréen Chung Hyeon. Ils sont respectivement remplacés par Jiří Veselý, Daniil Medvedev et Donald Young.

Pendant le tournoi 
Déjà titré la semaine précédente à Shenzhen, David Goffin est de nouveau en finale et tentera de décrocher un  d'affilée.

Adrian Mannarino signe la plus belle victoire de sa carrière en éliminant le  mondial Marin Čilić (6-7, 6-4, 6-0) et rallie pour la première fois la finale d'un ATP 500.

En double, Ben McLachlan et Yasutaka Uchiyama, respectivement  et  dans la discipline, créent l'exploit en remportant le tournoi après avoir battu en 1/4 de finale Jean-Julien Rojer () et Horia Tecău (), récents vainqueurs de l'US Open et Jamie Murray () et Bruno Soares () en finale. Ils deviennent la  paire japonaise à s'imposer à domicile après Satoshi Iwabuchi et Takao Suzuki en 2005.

Lauréats 
David Goffin remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Adrian Mannarino. Il s'agit de son  trophée d'affilée, le Belge s'étant imposé la semaine précédente à Shenzhen.

En double, Ben McLachlan et Yasutaka Uchiyama décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Jamie Murray et Bruno Soares. Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2017) (édition féminine)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2017
Tennis masculin en 2017
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2017
Tennis en octobre 2017